
Molekulska formula -{C2O4}- se može odnositi na:

 Oksalat
 Dioksetanedioni:
 1,2-Dioksetanedioni
 1,3-Dioksetanedioni